Caywood steht für: 

 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Caywood (New York)
 Caywood (Ohio)

 Sonstiges:
 Mount Caywood, Berg im Ellsworthland, Antarktika